Ферн () может означать:

Имя 
Основная статья: Ферн (имя)
Имя Ферн преимущественно распространено а англоговорящих странах, в большинстве случаев является женским, хотя изредка встречается и среди мужчин. Может являться укороченной формой португальского, испанского и итальянского женского имени .

Имя Ферн имело относительную популярность в США в 1915—1925 годах, а с 1960-х годов его популярность упала практически до нуля.

Фамилия 
По данным 2014 года, фамилия Ферн была 62 254-й по распространённости в мире: её носили 8065 человек; в том числе в США — 3880 человек, в Англии — 1792 человека. Впервые в письменном виде фиксируется в северной Шотландии в начале XVI века.
  (1872—1920) — американский политик:  (1909—1915 и 1917—1920).
 Ферн, Коди (род. 1988) — австралийский актёр и режиссёр.

Составная фамилия
 Штроль-Ферн, Альфред (1847—1927) — эльзасский художник и меценат.

Псевдоним
  (1811—1872; наст. имя Сара Пэйсон Уиллис) — американская писательница, юмористка и газетная колумнистка.

Топоним США 
  — городок в Висконсине.
 Ферн — тауншип в Миннесоте.

Составные топонимы
 Ферн-Парк — поселение во Флориде.
 Ферн-Форест — поселение на Гавайях.
 Ферн-Эйкерс — поселение на Гавайях.

Прочее 
 Ферн — в англоязычной ботанике бытовое название отдела папоротниковидные.
  — нидерландский фонд, неправительственная организация.

См. также 
 Фернс
 Фирн
 Ферна
 Ферне
 Ферни

Примечания